Rythme et Couleur est le quatorzième album studio de la chanteuse Chantal Goya, sorti en 1990.
Avec des sonorités afro-antillaises, visitant différents styles comme le zouk et le rap, il vise un plus grand public.
Le premier single issu de l'album, Rythme, obtient un succès d'estime.

Il a été réédité en CD chez Podis / Polygram en 1997 et en 2013 dans le coffret L'Intégrale chez Sony.

Liste des titres 
 Rythme (Jean-Jacques Debout) 3:17
 Oh hisse souquez matelots (Jean-Jacques Debout) 3:20
 Couleur (Jean-Jacques Debout) 3:29
 Station bonheur (Jean-Jacques Debout / Philippe Barbier) 3:22
 Sac d'embrouilles (Jean-Jacques Debout) 3:16
 J'veux sentir le soleil (Jocelyne Béroard / Jacob Desvarieux) 3:08
 Bracassé mon petit indien (Jean-Jacques Debout) 3:24
 Ne roule pas trop vite dans ton auto (Jean-Jacques Debout) 2:53
 Toutou mon p'tit toutou (Jean-Jacques Debout) 3:17
 Et la musique jouait (N'Kembé) 3:14

Crédits 
 Production : Jean-Jacques Debout

Anecdotes 
Le personnage de Spirou avait fait l'objet d'une chanson pour cet album mais à la suite d'un problème de droits, c'est devenu Toutou mon p'tit toutou. 

Idem pour la chanson Bracassé mon petit indien, qui était écrite à l'origine sur le personnage de Yakari.

Singles 
 Rythme - 1990
 Toutou mon p'tit toutou - 1991

Notes et références 

Album musical sorti en 1990
Album publié par Columbia Records
Album de Chantal Goya